Sept navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Hazard : 
 Le HMS Hazard (1711) est un sloop de 14 canons lancé en 1711. Il a été détruit en 1714 au large de Boston, en Nouvelle-Angleterre.
 Le HMS Hazard (1744) est un sloop de 14 canons lancé en 1744. il était entre les mains du Jeune Prétendant Charles Édouard Stuart en 1745-1746. Il a été vendu en 1749.
 Le HMS Hazard (1749) est un sloop de 8 canons lancé en 1749 que la Navy vendit en 1783. Il est devenu le navire marchand Joseph, puis entre 1793 et 1802, il a fait sept voyages en tant que baleinier. Un corsaire français le captura en 1800, mais la frégate HMS Fisgard le reprit rapidement.
 Le HMS Hazard (1794) est un sloop de 16 canons lancé en 1794. Il a été vendu en 1817.
 Le HMS Hazard (1837) est un sloop de 18 canons lancé en 1837. Il a été vendu en 1866.
 Le HMS Hazard (1894) est une canonnière torpilleur de classe Dryad lancée en 1894. Elle a été convertie en un ravitailleur de sous-marins en 1901 et a été coulée en 1918 dans une collision dans la Manche.
 Le HMS Hazard (J02) est un dragueur de mines de classe Halcyon  lancé en 1937. Il a été vendu en 1949.

Références 
  Colledge, J. J.; Warlow, Ben (2006) [1969]. Ships of the Royal Navy: The Complete Record of all Fighting Ships of the Royal Navy (Rev. ed.). London: Chatham Publishing. .